Menz ist der Name folgender Orte:

 Menz (Gommern), Ortsteil der Stadt Gommern in Sachsen-Anhalt
 Menz (Stechlin), Ortsteil der Gemeinde Stechlin in Brandenburg
 Menz (Äthiopien), ehemalige Provinz Äthiopiens

Menz ist der Familienname folgender Personen:

 Annette von Menz (1796–1869), vermögende Erbin aus Tirol

 Christoph Menz (* 1988), deutscher Fußballspieler

 Frank Menz (* 1964), deutscher Basketballtrainer und -spieler
 Georg K. Schulze-Menz (1908–1978), deutscher Botaniker
 Gerhard Menz (1885–1954), deutscher Ökonom und Publizist
 Gunter Menz (1956–2016), deutscher Geograph
 Heinrich Menz (1887–nach 1962), deutscher Zeitungsverleger
 Henner Menz (1916–1975), deutscher Kunsthistoriker
 Jenny Menz (* 1991), deutsche Basketballspielerin
Joachim Menz (* 1939), deutscher Geodät
 Johann Friedrich Menz (1673–1749), deutscher Philosoph, Literaturwissenschaftler und Physiker
 Johannes Menz (1773–1865), deutscher Finanzbeamter und Abgeordneter

 Julia Menz (1901–1944), deutsche Pianistin, Cembalistin und Reiseschriftstellerin 
 Karl-Heinz Menz (* 1949), deutscher Biathlet
 Katharina Menz (* 1990), deutsche Judoka
 Lorenz Menz (* 1935), deutscher Jurist und Politiker
 Maria Menz (1903–1996), deutsche Dichterin aus Oberschwaben
 Matthias Menz (* 1981), deutscher Nordischer Kombinierer
 Max von Menz (1824–1895), deutscher Historien- und Genremaler
 Meta Menz (1906–1990), deutsche Ballettmeisterin, Solotänzerin, Mitglied von Mary Wigmans Tanztruppe
 Nadine Menz (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Sacha Menz (* 1963), Schweizer Architekt und Hochschullehrer
 Siegmar Menz (* 1950), deutscher Fußballtrainer und -manager
 Tina Menz (* 1988), deutsche Basketballnationalspielerin
 Willi Menz (1923–2020), Polizeipräsident in Mannheim 1971–88
 Willy Menz (1890–1969), deutscher Maler und Kunstschullehrer
 Wolfgang Menz (* 1971), deutscher Soziologe

Siehe auch:

 Mentz
 Mens (Begriffsklärung)